Jana Synková může být:

 Jana Synková – česká herečka
 Jana Synková (politička) – československá lékařka, vysokoškolská pedagožka a politička
 Jana Synková – rodné jméno indické herečky českého původu Yany Gupta
 Jana Synková (překladatelka) – československá překladatelka